Bernard Durkan – politico irlandese
 Jenny Durkan – politica statunitense
 Mark Durkan – ex politico nazionalista irlandese